Ел Уако има више значења:

 Ел Уако (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Уако, Ел Гвако (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уако (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уако (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уако (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уако (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику